Olaszország
San Daniele del Friuli, város Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Udine megyében
San Daniele Po, település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében